Griggsia är ett släkte av svampar. Griggsia ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Griggsia